Albuquerque eller Alburquerque kan syfta på

Albuquerque Isotopes – amerikansk basebollklubb.

Personer
Afonso de Albuquerque, portugisisk sjöfarare och amiral.
Byron Wilson Pereira de Albuquerque, brasiliansk botaniker. 
Cássio Albuquerque dos Anjos, brasiliansk fotbollsmålvakt.
Eleonora av Albuquerque, drottning av Aragonien.
Filipe Albuquerque, portugisisk racerförare.
Gilberto S. Albuquerque, entomolog.
João Victor de Albuquerque Bruno, brasiliansk fotbollsspelare. 
Marcos Venâncio de Albuquerque, brasiliansk fotbollsspelare, se Ceará (fotbollsspelare)

Geografi

Brasilien 

 Embaúba (ort), São Paulo,

USA 

 Albuquerque, countyhuvudort, New Mexico, Bernalillo County, 
Albuquerque International Sunport, flygplats i New Mexico, USA.

Se även
 Alburquerque – flera

Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar